Szymanów bezeichnet Dörfer in Polen:

Woiwodschaft Großpolen:
 Szymanów (Koźmin Wielkopolski), Dorf der Gmina Koźmin Wielkopolski im Powiat Krotoszyński

Woiwodschaft Łódź:
 Szymanów (Rozprza), Weiler der Gmina Rozprza im Powiat Piotrkowski
 Szymanów (Ujazd), Dorf der Gmina Ujazd (Powiat Tomaszowski)

Woiwodschaft Masowien:
 Szymanów (Góra Kalwaria), Dorf der Gmina Góra Kalwaria im Powiat Piaseczyński
 Szymanów (Jasieniec), Dorf der Gmina Jasieniec (Powiat Grójecki)
 Szymanów (Lipsko), Dorf der Gmina Lipsko im Powiat Lipski
 Szymanów (Teresin), Dorf der Gmina Teresin (Powiat Sochaczewski)

Woiwodschaft Niederschlesien:
 Szymanów (Dobromierz), Dorf der Gmina Dobromierz im Powiat Świdnicki
 Szymanów (Kąty Wrocławskie), Dorf der Gmina Kąty Wrocławskie im Powiat Wrocławski
 Szymanów (Malczyce), Dorf der Gmina Malczyce im Powiat Średzki
 Szymanów (Wisznia Mała), Dorf der Gmina Wisznia Mała im Powiat Trzebnicki